Línea 34 puede referirse a:
 Línea 34 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 34 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 34 de autobuses de Barcelona.
 Línea 34 de autobuses de Madrid.
 Línea 34 de autobuses de Málaga.
 Línea 34 de los Transportes Urbanos de Zaragoza.
 Línea 34 de Movibus en la Región de Murcia (España).
 Línea 34 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.